Dranse – fiume svizzero, affluente del Rodano
 Dranse – fiume francese, tributario del lago Lemano
 Dranse – frazione della città tedesca di Wittstock/Dosse nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin nel Brandeburgo